Östra härads tingslag kan avse:
Östra härads tingslag, Blekinge län, existerade 1683–1947
Östra härads tingslag, Jönköpings län, existerade 1880–1947